Bateman kan som auktorsförkortning betyda:

 James Bateman
 Richard M. Bateman

Robotskapade auktorsförkortningar